Papazyan ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Papazyan (* 1992), armenisch-amerikanischer Pokerspieler
 Arutyun Papazyan (* 1954), armenischer Pianist
 Vahram Papazyan (Schauspieler) (1888–1968), armenisch-sowjetischer Schauspieler
 Vahram Papazyan (1892–1986), osmanischer Olympia-Mittelstreckenläufer